Гран-при Бахрейна 2005 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2005 года. Прошёл на автодроме Сахир в городе Манама, Бахрейн. Соревнования состоялись 3 апреля 2005 года.



Обзор

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Фернандо Алонсо 3:01:902 (2 laps).
 Быстрый круг: Педро де ла Роса 1:31,447.
 Гран-при вошёл в историю Формулы 1 как самая «горячая» гонка: температура воздуха достигла 42 °C, а трассы — 56 °C.
 Во время прогревочного круга Кристиан Клин остановился из-за проблем с электрикой в автомобиле и не смог стартовать в гонке.
 Для команды Рено победа в Гран-при стала сотой в истории команды.
 Для большинства гонщиков двигатели, использованные в этой гонке, согласно новому регламенту должны были быть использованы также в следующем Сан-Марино.
 Празднования на подиуме были проведены без обычного размаха и шика из-за траура по причине смерти Папы Римского Иоанна Павла II.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2005 году
Формула-1 в сезоне 2005
Апрель 2005 года
2005 год в Бахрейне